Giovanni de Bicci de Mèdici (1360-1429), fundador de la dinastia Mèdici
 Joan de Cosme de Mèdici (1421-1463), segon fill de Cosme el Vell 
 Giovanni il Popolano (1467-1498), fill de Pierfrancesco de Lorenzo de Mèdici
 Giovanni di Lorenzo de Mèdici (1475-1521), fill de Llorenç de Mèdici i escollit papa amb el nom de Lleó X
 Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526), condottiero italià del Renaixement
 Joan de Mèdici (cardenal) (1544-1562), fill de Cosme I de Mèdici
 Don Giovanni de Mèdici (1563-1621), fill il·legítim de Cosme I de Mèdici